

Красноуфімський міський округ — міський округ, Свердловська область, адміністративний центр — місто Красноуфімськ
 Красноуфімський міський округ — міський округ, Свердловська область, адміністративний центр — селище міського типу Натальїнськ